Messico:
Huautla (Hidalgo)
Huautla (Morelos)
Huautla de Jiménez
San Miguel Huautla